Wimbledon-mesterskaberne 1972 var den 86. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den femte udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 26. juni - 9. juli 1972.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1972 androg £ 50.330, hvilket var en stigning på ca. 33 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1972  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1972

Noter 

1972
Sport i 1972